KCV est un sigle qui peut désigner :
  (traduction : valeur de la somme de contrôle de la clé), en informatique, la somme de contrôle d'une clé cryptographique.

kcv est un code qui peut désigner :
 kete , une langue parlée en République démocratique du Congo, selon le code de langue IETF.

Code de langue